Dimitar Dimitrov Gospodinov (né en 1974), cycliste bulgare.
  (né en 1959), joueur de football et dirigeant d'équipes bulgare
  (né en 1937), écrivain et ministre de la Culture de Macédoine.
  (né en 1952), joueur de volley-ball bulgare
  (né en 1949), joueur de football bulgare
  (né en 1989), joueur de football bulgare
  (né en 1990), joueur de football bulgare
 Dimitar Dimitrov, gymnaste bulgare
 Dimitar Dimitrov, joueur de hockey sur glace bulgare